Die Tarassow Diwision () ist eine der vier Divisionen der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Sie ist nach dem ehemaligen sowjetischen Eishockeytrainer Anatoli Tarassow benannt und Teil der West-Konferenz.

Die Einteilung der Divisionen, die sich aus jeweils sechs Mannschaften zusammensetzt, basierte in der ersten Spielzeit im Gegensatz zum nordamerikanischen Vorbild der National Hockey League nicht auf der geographischen Lage der Teams zueinander, sondern erfolgte nach einem Schlüssel, der den Ergebnissen der letzten fünf Spielzeiten unterlag. Durch diesen Schlüssel sollte eine jährliche Neueinteilung der Divisionen erfolgen.

Das Prinzip wurde jedoch schnell verworfen und die Teams geografisch eingeteilt.

Teams 
 HK ZSKA Moskau 
 Lokomotive Jaroslawl 
 HK Sotschi 
 HK Witjas 
 HK Dinamo Minsk 
 HC Slovan Bratislava

Teilnehmerübersicht

Meister 
Folgende Mannschaften konnten die Meisterschaft innerhalb der Tarassow Diwision gewinnen:

Saisonstatistik 

Diwision, Tarassow